Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проводились в конце 2009 — начале 2010 гг. Основной тур прошел 27 декабря 2009 года. Второй тур состоялся 10 января 2010 года в 39 округах.

Результаты

Ссылки 
 Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, 2010 г., № 1-2 (23-24)

Примечания 

Выборы в Узбекистане
2009 год в Узбекистане
2010 год в Узбекистане